Куп Црне Горе у кошарци је годишње кошаркашко такмичење у Црној Гори. Прво издање приређено је 2007. године. Организацијом се бави Кошаркашки савез Црне Горе.

Досадашња финала 

 У загради поред године наведен је град у коме је одржан завршни турнир или одигран финални меч.

Успешност клубова

Види још 
 Куп Југославије у кошарци
 Куп СР Југославије у кошарци
 Куп Радивоја Кораћа (Србија)
 Прва лига Црне Горе у кошарци

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Кошаркашки савез Црне Горе - званичан сајт

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Црној Гори